ELO може да се отнася за:

 Илектрик Лайт Оркестра – британска рокбанда
 Система ELO за оценка на шахматисти.